
Termin -{CPA}- ima više značenja.
 N6-ciklopentiladenozin
 Ciklofosfamid